Scars on Broadway — дебютный студийный альбом альтернативной рок-группы Scars on Broadway, выпущенный 29 июля 2008 года.

Список композиций

Чарты

Над альбомом работали 
 Дарон Малакян — вокал, гитара, бас гитара, клавишные/орган/меллотрон, продюсер
 Джон Долмаян — ударные
 Dave Schiffman — инженер
 John Sukas Cranfield — цифровое редактирование
 Ryan Williams — микширование
 Eddy Schreyer — мастеринг.

Дебютные альбомы 2008 года